

Cinema 
 Code of the West – film del 1925 diretto da William K. Howard
 Code of the West – film del 1929 diretto da J.P. McGowan
 I predoni della montagna (Code of the West) – film del 1947 diretto da William Berke

Letteratura 
 Il codice del West (The Code of the West) – romanzo di Zane Grey del 1934